Sarcotretes är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Jungersen 1911. Sarcotretes ingår i familjen Pennellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Sarcotretes